Борат:
 Борат — кинофильм.
 Борат 2 — продолжение фильма.
 Борат Сагдиев — вымышленный казахстанский журналист, главный герой фильма «Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан» и его продолжения.

См. также 
 Бораты (значения)